Bernhard zur Lippe ist der Name folgender Personen:

 Bernhard zur Lippe (um 1090–um 1158), Herr der Herrschaft Lippe, siehe Bernhard I. (Lippe)
 Bernhard zur Lippe (um 1140–1224), Gefolgsmann Heinrichs des Löwen und Begründer der Landesherrschaft Lippe, siehe Bernhard II. (Lippe)
 Bernhard zur Lippe (1586–1602) 
 Bernhard zur Lippe-Biesterfeld (1911–2004), Prinz-Gemahl der niederländischen Königin Juliana